Суперкуп Турске (тур: TFF Süper Kupa) годишња је фудбалска утакмица суперкупа која се одиграва између шампиона Суперлиге и освајача купа у Турској претходне сезоне. Првобитно је био познат као Председнички куп, од 1966. до 1998. Између 1999. и 2005. није било одржавано такмичење, иако је 2000. било надомештено такмичење под именом Куп Ататурка. Нови Суперкуп Турске углавном се игра у августу. 

У случају да екипа освоји дуплу круну претходне сезоне, финалиста Купа Турске постаје учесник Суперкупа. Суперкуп из 2019. био је суперкуп који се овако одиграо.  

Галатасарај је најуспешнији тим у овом такмичењу, са освојених 16 трофеја у 25 наступа.

Победници

Легенда

Председнички куп

Куп Ататурка

Суперкуп Турске

Успешност клубова

Најчешћи мечеви

Рекорди 

 Највише победа: 16 
 Галатасарај  (1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019) 
 Највише наступа: 25 
 Галатасарај (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019) 
 Највише узастопних победа: 5 
 Трабзонспор (1976, 1977, 1978, 1979, 1980) 
 Највише узастопних наступа: 7 
 Бешикташ (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995) 
 Највећа победа: 
 Галатасарај 3 : 0 Анкарагуџу (1972) 
 Бешикташ 3 : 0 Фенербахче (1974) 
 Трабзонспор 3 : 0 Алтај (1980) 
 Галатасарај 3 : 0 Фенербахче (1996) 
 Трабзонспор 3 : 0 Бурсаспор (2010)

Менаџери 

 Највише освојених суперкупова: 5 
 Ахмет Суат Озјазиџи (сви са Трабзонспором): 1976, 1977, 1978, 1980, 1983

Види још 

 Суперлига Турске у фудбалу 
 Куп Турске у фудбалу

Референце

Спољашње везе 

 ТФФ суперкуп (језик: турски) 
 Турска — списак финала суперкупа (председников куп), -{rsssf.com}-

Турска
Фудбал у Турској